Обсерватория Астерион — астрономическая обсерватория при Петрозаводском государственном университете, Петрозаводск, Карелия, Россия, основанная в октябре 2008 года при университетском астрономическом клубе студентов.

Руководители обсерватории 
 Мезенцев Андрей Георгиевич — преподаватель физико-технического факультета ПетрГУ, руководитель университетской обсерватории
 Новичонок Артём Олегович — руководитель клуба «Астерион», руководитель Лаборатории астрономии ПетрГУ

История обсерватории 
В октябре 2008 года был создан астрономический клуб «Астерион» при ПетрГУ. Основным инструментом клуба является телескоп MEADE 10" RCX400 GPS физико-технического факультета с ПЗС-камерой SBIG ST-2000XCM. В 2009—2010 годах члены клуба имели доступ к дистанционной обсерватории Tzec Maun (США и Австралия), на которых было открыто более 50 новых астероидов. 22 апреля 2009 года обсерватории был присвоен код Центра Малых Планет за номером «B94».

7 сентября 2011 года сотрудник обсерватории Артём Новичонок совместно с Владимиром Герке обнаружил новую комету на снимках с 40-см удалённого телескопа обсерватории НЦ «Ка-Дар», расположенного на Северном Кавказе, которая получила обозначение P/2011 R3 (Novichonok-Gerke). Комета стала первой, обнаруженной с территории России со времён распада СССР. Интересно, что Артём сделал открытие, будучи во Вьетнаме, таким образом, эта комета стала ещё и первой в истории, обнаруженной с территории Вьетнама.

21 сентября 2012 года он же стал одним их первооткрывателей кометы C/2012 S1 (ISON), получившей широкую известность в связи с тем, что ей предрекали судьбу «большой кометы 2013 года». Комета не стала очень яркой и распалась близ перигелия, тем не менее, она стала .

С 1 января 2015 года в ПетрГУ официально создана Лаборатория астрономия как структурное подразделение при кафедре общей физики.

Инструменты обсерватории 
 MEADE 10" RCX400 GPS (D = 254 мм , F = 2000 мм, Ричи-Кретьен) + ПЗС-камера SBIG ST-2000XCM
 Sky-Watcher 80 ED (D = 80 мм , F = 600 мм, апохроматический рефрактор на монтировке HEQ5 Pro)
 Sky-Watcher 20-см рефлектор системы Ньютона (D = 200 мм , F = 1000 мм, монтировка HEQ5 Pro)

Направления наблюдений и исследований 
 Переоткрытие комет
 Фотометрия комет (визуальная в ходе плановых наблюдательных выездов и по ПЗС-снимкам)
 Наблюдения покрытий звёзд астероидами
 Наблюдения крупных метеорных потоков

Расположение 
 Обсерватория находится не в главном корпусе ПетрГУ, а на юго-западной окраине города в Физико-техническом факультете по адресу: г. Петрозаводск, ул. Университетская, дом 10А
 Наблюдательная станция Шёлтозеро расположена в 80 км к югу от Петрозаводска и служит местом проведения летних научно-образовательных Карельских астрономических экспедиций (в августе — начале сентября)
 На вооружении коллектива обсерватории имеются несколько отработанных полевых наблюдательных пунктов, в которые периодически проводятся выезды для наблюдений на одну ночь

Сотрудничество с другими обсерваториями 
 Станция ТАУ. Ведётся непрерывная наблюдательная работа на удалённом 40-см телескопе-рефлекторе. Основные тематики работы — ПЗС-фотометрия комет, поиск новых малых тел Солнечной Системы
 Майданакская высокогорная обсерватория. Сотрудничество, направленное на получение фотометрии и физических описаний для слабых комет.

Интересные факты 
 Обсерватория ПетрГУ в корпусе физико-технического факультета является самой северной обсерваторией в России, у которой есть код Центра малых планет.

См. также 
 Астрономия в России
 Петрозаводский государственный университет
 Наблюдательная станция Шёлтозеро ПетрГУ
 Список астрономических инструментов

Примечания

Ссылки 
 
 Будни обсерватории ПетрГУ
 Регистрация обсерватории ПетрГУ в MPC
 «назвали очередной астероид именем А. Г. Мезенцева»

Публикации в СМИ:
 Студенты Петрозаводского государственного университета открыли 20 астероидов (сайт ПетрГУ)
 Студенты Петрозаводского государственного университета открыли 20 астероидов (Аргументы и Факты, Алтай)
 «Охотники за астероидами»

Публикации наблюдений в Центре малых планет:
 Астрометрические наблюдения малых планет
 Астрометрические наблюдения малых планет

Публикации в базе данных NASA ADS:
 Поиск по слову «B94 Petrozavodsk»

Петрозаводская
Петрозаводский государственный университет
Петрозаводская
Организации, основанные в 2008 году
Появились в 2008 году в России
Наука в Петрозаводске